Oneonta může být:

název sídel
 Oneonta (Alabama)
 Oneonta (Kentucky)
 Oneonta (Kansas)
 Oneonta (Kalifornie)
 Oneonta (New York)

Přírodní úkazy
 Oneonta Beach – pláž na ostrově Oahu na Havajských ostrovech
 Oneonta Gorge – soutěska v Oregonu, s Oneontskými vodopády (Oneonta Falls)
 Oneonta Lake – jezero v okresu Marinette ve Wisconsinu
 Oneonta Creek – přítok řeky Susquehanna v Oneontě, New York

Školy
State University of New York at Oneonta – univerzitní kampus v Oneontě